RSL steht als Abkürzung für:

 Dessau-Roßlau (Kfz-Kennzeichen)
 Raiffeisen Super League, siehe Super League (Schweiz)
 Relative Stärke nach Levy, einen Indikator der technischen Analyse
 Reserve Staticline Lanyard, Leine für den Reservefallschirm, siehe Fallschirmsystemaufbau
 Restricted Substances List, siehe Liste eingeschränkt nutzbarer Substanzen
 Returned and Services League of Australia, eine Hilfsorganisation für Männer und Frauen, die in der Australian Defence Force gedient haben oder dienen
 Roter Stern Leipzig, einen Leipziger Sportverein
 Russische Staatsbibliothek (rsl.ru), eine der drei Nationalbibliotheken der Russischen Föderation
 Real Salt Lake, US-amerikanisches Fußball-Franchise
 

rsl steht für:
 Russische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung